Die Pfarrkirche Neuerlaa steht im 23. Wiener Gemeindebezirk Liesing in der Stadt Wien. Die römisch-katholische Pfarrkirche hl. Dominikus Savio gehört zum Stadtdekanat 23 im Vikariat Wien Stadt der Erzdiözese Wien.

Geschichte 
1931 wurde eine Notkirche unter dem Patronat „St. Corona am Spitz“ als Expositur der Pfarre Atzgersdorf am Erlaaer Spitz errichtet. Am 1. Mai 1954 wurde die Kirche eine Expositur der Pfarrkirche Inzersdorf-Neustift. Nach dem Ankauf eines Grundstückes erfolgte am 18. Juli 1960 der erste Spatenstich für eine neue Kirche in der Welingergasse. Der Plan stammt wie auch bei der Pfarrkirche Siebenhirten von Herbert Schmid. Am 23. September 1962 wurde die Kirche von Erzbischof-Koadjutor Franz Jachym geweiht. Mit 1. Jänner 1975 wurde die Expositur zur eigenen Pfarre erhoben.

Literatur 
 Ferdinand Opll: Liesing: Geschichte des 23. Wiener Gemeindebezirks und seiner alten Orte. Jugend und Volk, Wien 1982, ISBN 3-7141-6217-8.

Weblinks 

 Website der Pfarre Neuerlaa

Kirchengebäude in Wien
Liesing (Wien)
Wien Liesing
Wien Neuerlaa
Erbaut in den 1960er Jahren
Neuerlaa